Ню́квіст () — шведське прізвище. Походить від слів «ny» і «kvist» — «новий» і «гілка».

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося носіїв цього по-різному транскрибованого прізвища:

 Nyqvist — 1964
 Nykvist — 1420
 Nyquist — 505

Загальне число носіїв становить 3889.

Персоналії 
 Свен Вільгем Нюквіст (1922–2006) — шведський кінооператор і режисер.
 Рольф Оке Мікаель Нюквіст (1960–2017) — шведський актор.

Примітки 

Шведські прізвища